Il gruppo dell'hureaulite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'hureaulite 
 Hureaulite
 Sainfeldite
 Villyaellenite

Note 

Hureaulite